8 sezon Formuły Abarth – rozpoczął się 31 marca i zakończył 30 września po dwudziestu czterech rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Nicolas Costa.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

Europejska seria

Debiutanci

Zespoły

Włoska Seria

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Formuły Abarth
2012 w sportach motorowych
2012 we Włoszech
2012 w Austrii